Bonnemann ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Bonnemann-Böhner (* 1935), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Alfred Bonnemann (1904–1979), deutscher Forstwissenschaftler 
 Elisabeth Bonnemann (1903–1982), deutsche Politikerin (CDU) und Abgeordnete des niedersächsischen Landtages